Галіндо I Аснарес (? — 867) — 5-й граф Арагону в 844—867, граф Серданьї в 824—835 роках, граф Урхелю в 824—838 роках, граф Пальярса і Рібагорси в 833—844 роках.
 Галіндо II Аснарес (? — 922) — 7-й граф Арагону в 893—922 роках, граф Собрарбе в 905—922 роках.
 Хуан Антоніо Аснарес (* 1961) — католицький єпископ Памплони і Тудели.

 Ґреґоріо-Аснарес — населений пункт в департаменті Мальдонадо Уругваю.